RKP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Aransas County, Rockport (Texas), Stati Uniti